Vale — пятый студийный альбом американской рок группы Black Veil Brides, релиз которого состоялся 12 января 2018 года на лейблах Lava Records и Universal Republic. Альбом является приквелом к предыдущему концептуальному альбому Wretched and Divine: The Story of the Wild Ones. Это последний альбом в записи которого участвовал ушедший в ноябре 2019 года бас-гитарист Эшли Парди.

Список композиций

Участники записи 
Black Veil Brides

 Энди Бирсак (Andy «Six» Biersack) — вокал
 Джейк Питтс (Jake Pitts) — соло-гитара
 Джинкс (Jinxx) (Джереми Фергюсон) — ритм-гитара, скрипка, бэк-вокал
 Кристиан «CC» Кома (Christian «CC» Coma) — ударные
 Эшли Парди — бас-гитара

Альбомы Black Veil Brides